Не́рюнгри (; ) е вторият по големина град в Якутия, Русия и административен център на Нерюнгрински район. Разположен е на брега на река Чулман, на около 655 km южно от Якутск. Към 2016 година има население от 57 791 души.

История 
Предполага се, че името Нерюнгри в превод от евенкски език означава липан. Градът е основан на 6 ноември 1975 година във връзка с развиването на находището на въглища наблизо.

Население 
Пика на населението си градът достига през 1996 г., когато жителите наброяват 76 700. Към 2016 г. населението му е 57 791 души.

Етническият състав е: руснаци – 92 %, якути – 5 %, други – 3 %.

Икономика 
Икономиката на града се базира на добива на въглища и на обработката им, коксуване. В близост до града, в селището от градски тип Серебряний Бор работи Нерюнгринската ТЕЦ. Нерюнгри също така има голяма жп гара на Амуро-Якутската магистрала.

Климат 
 Средногодишна температура – −6,9 °C
 Средногодишна скорост на вятъра – 2,6 m/s
 Средногодишна влажност на въздуха – 73 %

Източници 

Градове в Якутия